Theodorus Zwartkruis (1909-1983), bisschop van Haarlem
Jan Zwartkruis (1926), bondscoach
Irma Zwartkruis (1958), triatlete